

Cinema 
 Cose dell'altro mondo – film italiano del 1914
 Cose dell'altro mondo – film italiano del 1939
 Cose dell'altro mondo (Suburban Commando) – film statunitense del 1991
 Cose dell'altro mondo – film italiano del 2011

Musica 
 Cose dell'altro mondo – album del 2012 di Mondo Marcio

Televisione 
 Cose dell'altro mondo (Out of This World) – sitcom statunitense del 1987
 Gordon Ramsay - Cose dell'altro mondo (Gordon's Great Escape) – programma televisivo con Gordon Ramsay trasmesso dal 2010